Кувейт может означать:

 Кувейт — государство (эмират) в юго-западной Азии.
 Эль-Кувейт — столица государства Кувейт.
 Кувейт (залив) — залив.
 Мухафаза Кувейт или Ас-Саддамия — историческая провинция Ирака.
 Кувейт (аэропорт) — аэропорт вблизи города Эль-Кувейт.
 Kuwait Airways — авиакомпания.
 Аль-Кувейт — футбольный клуб.
  — университет.